Toujours là pour toi est une chanson des 2Be3
 Toujours là pour toi (titre original : Firefly Lane) est une série télévisée diffusée pour la première fois en 2021 à la télévision